

Cinema
Shakedown  – film statunitense del 1936 diretto da David Selman
Jack il ricattatore (Shakedown) – film statunitense del 1950 diretto da Joseph Pevney
Un poliziotto in blue jeans (Shakedown) – film statunitense del 1988 diretto da James Glickenhaus
Shakedown  – film statunitense del 2002 diretto da Brian Katkin

Musica
Shakedown  – album dei Freemasons
Shakedown  – album dei TheStart
Shakedown  – gruppo musicale svedese

Altro
Shakedown – test o prova effettuata da un veicolo o mezzo prima del suo utilizzo solitamente nelle competizioni